El término Nasa puede referirse a:

 Nasa, pueblo amerindio del Cauca, Colombia.
 Nasa Yuwe, idioma hablado por un pueblo indígena en Colombia.
 NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos.
 Nasa, trampa para pescar.
 Nasa, género de plantas.
 N.A.S.A., proyecto musical.
 Nucleoeléctrica Argentina S.A, empresa de tecnología nuclear de Argentina.
 NASA, acrónimo en inglés de Asociación de Fútbol Amateur de Nauru.
 NASA, cometa de tracción, originalmente paracaídas para cápsulas espaciales de la NASA, inventado por Francis Rogallo y posteriormente perfeccionado como cometa por otros, dando origen a modelos como la NPW5 y NPW9, entre otros.
 «NASA», canción de la cantante Ariana Grande del álbum Thank U, Next.